Geografia de França
 Lagarde (Ariège)
 Lagarde (Gers)
 Lagarde (Alta Garona)
 Lagarde (Altos Pirenéus)
 Lagarde (Mosela)

Pessoas
 Christine Lagarde, diretora do FMI

Publicações
 O Lagarde portuguez ou gazeta para depois de jantar

Desambiguações de topônimos